Martín Ramírez puede ser:

Martín Ramírez (ciclista): Ciclista colombiano ganador del Dauphiné Libéré en 1984;
Martín Ramírez (ilustrador): Autor de la historieta Checho López;
Martín Ramírez (pintor) (1895-1963): Pintor mexicano autodidacta de arte marginal;
Martín Ramírez (político): Martín Ramírez Pech es un político mexicano (PAN), diputado federal de la LX; Legislatura (2006-2009) del Congreso de la Unión por el Estado de Yucatán;
Martín Ramírez (músico): Miembro del grupo Los Caminantes.